Лариков — русская фамилия.

Известные носители 
 Лариков, Александр Иосифович (1890 — 1960) — актёр театра и кино, Народный артист СССР (1956).
 Лариков, Егор Григорьевич (1923—2000) — Герой Советского Союза.